Bentancur o Betancur o Bentancor es un apellido que puede hacer referencia a:

Personas 
 Adriana Betancur (1980-), presentadora de televisión y modelo colombiana.
 Belisario Betancur (1923-2018), abogado, literato y político conservador colombiano.
 Carlos Betancur (1989-), ciclista profesional colombiano.
 Martín Bentancor (1979-), escritor uruguayo.
 Pedro de San José de Betancur (1626-1667), religioso terciario franciscano y misionero español, fundador de la Orden de los Betlemitas.
 Raúl Bentancor (1930-2012), futbolista y entrenador uruguayo.
 Rodrigo Bentancur (1997-), futbolista uruguayo.